De Scottish League Cup 2005–06 was de 60ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Het toernooi begon op 9 augustus 2005 en eindigde op zondag 19 maart 2006 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Stuart Dougal. Celtic won de League Cup voor de dertiende keer. In de finale was de club met 3-0 te sterk voor Dunfermline Athletic.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2005/06

2006
Bekervoetbal 2005/06